Daniel Mark Nestor, CM (* 4. September 1972 in Belgrad, SFR Jugoslawien; gebürtig Danijel Nestorović) ist ein ehemaliger kanadischer Tennisspieler. Er war vom 1991 bis 2018 Profi auf der ATP Tour und führte für 108 Wochen die Weltrangliste im Doppel an.

Persönliches 
Daniel Nestors Eltern serbischer und mazedonischer Herkunft wanderten kurz nach seinem vierten Geburtstag 1976 nach Toronto in Kanada aus. 2005 heiratete er Nataša Gavrilović, am 15. Dezember 2008 wurde ihre erste Tochter geboren. Im Dezember 2010 wurde Nestor in den Order of Canada aufgenommen, im Jahr darauf erhielt er einen Stern auf dem Canada’s Walk of Fame in seiner Heimatstadt Toronto. Am 7. August 2012 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der York University verliehen. Am 2. März 2013 wurde er ein weiteres Mal Vater einer Tochter.

Karriere 
Nestor war vor allem als Doppelspieler erfolgreich. Er gewann 91 Titel, darunter acht Grand-Slam-Titel, davon jeweils drei mit Mark Knowles und Nenad Zimonjić sowie zwei weitere mit Maks Mirny. Im Einzel verbuchte er keinen Turniersieg. Am 19. August 2002 war er erstmals die Nummer eins im Doppel. Im Einzel war seine höchste Position Platz 58. Im Mixed erreichte er 2003 das Finale der US Open sowie 2006 das der Australian Open, das er 2007 mit seiner Partnerin Jelena Lichowzewa gewinnen konnte. 2011 wiederholte er diesen Erfolg mit Katarina Srebotnik. 2013 gewann er mit Kristina Mladenovic das Mixed in Wimbledon, 2014 gewannen sie zusammen die Australian Open.

Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann Nestor mit Doppelpartner Sébastien Lareau die Goldmedaille. Bereits 1996 in Atlanta nahm er teil an der Seite von Grant Connell, mit dem er im Achtelfinale gegen die späteren Silbermedaillengewinner Neil Broad und Tim Henman aus Großbritannien ausschied. Bei den Spielen 2004 in Athen unterlag er ebenfalls im Achtelfinale den Franzosen Michaël Llodra und Fabrice Santoro; Partner war dort Frédéric Niemeyer. 2008 in Peking mussten Nestor und Niemeyer bereits in der Auftaktrunde eine Niederlage hinnehmen; Jamie und Andy Murray unterlagen sie in drei Sätzen. 2012 bestritt Nestor seine fünften Olympischen Spiele, zusammen mit Vasek Pospisil erreichte er das Achtelfinale.

Er ist neben Bob und Mike Bryan einer von drei Tennisspielern, die in ihrer Karriere neben allen vier Grand-Slam-Titeln auch jedes Turnier der Masters-Serie mindestens einmal für sich entscheiden und außerdem das Saisonabschlussturnier sowie eine olympische Goldmedaille gewinnen konnten. Als erster Spieler der Tennisgeschichte gewann Nestor am 11. Januar 2016 seine tausendste Doppelpartie. Damit wurde er der vierte Spieler mit mindestens 1000 Siegen nach Jimmy Connors, Ivan Lendl und Roger Federer, die diese Marke im Einzel erreicht haben.

1992 gehörte er erstmals dem kanadischen Davis-Cup-Team an. In 53 Begegnungen gewann er die Hälfte seiner 30 Einzelpartien, im Doppel blieb er bei 33 von 46 Partien siegreich. Am 15. September 2018 beendete er im Anschluss an die Doppelpartie gegen die Niederlande, die er an der Seite von Vasek Pospisil verlor, seine Karriere.

Erfolge

Einzel

Turniersiege

Doppel

Turniersiege

ATP Tour

Challenger Tour

Finalteilnahmen

Mixed

Turniersiege

Resultate bei bedeutenden Turnieren

Doppel

Mixed

Weblinks

Einzelnachweise 

Davis-Cup-Spieler (Kanada)
Weltmeister (Tennis)
Olympiasieger (Tennis)
Olympiateilnehmer (Kanada)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Ehrendoktor einer Universität in Kanada
Member of the Order of Canada
Person (Belgrad)
Kanadier
Geboren 1972
Mann